Ernst Leutert ist der Name folgender Personen:

* Ernst Leutert (Mediziner) (1862–1928), deutscher Mediziner, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Hochschullehrer
 Ernst Leutert (Radsportler) (* 1898), Schweizer Radsportler, Olympiateilnehmer 1924